Il Collio Goriziano Muller Thurgau riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: intenso, caratteristico, gradevole.
sapore: asciutto, armonico, pieno.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Muller Thurgau